

Persone 
Adam Opel (1837-1895) – imprenditore tedesco
Friedrich Franz Opel (1875-1938) – imprenditore e ciclista su strada tedesco, cofondatore della casa automobilistica Opel.
Ludwig Opel (1880-1916) – imprenditore e giurista tedesco, cofondatore della casa automobilistica Opel.
Sophie Opel (1840-1913) – imprenditrice tedesca
Carl von Opel (1869-1927) – imprenditore tedesco, fondatore della casa automobilistica Opel
Georg von Opel (1912-1971) – imprenditore e canoista tedesco
Heinrich Adam von Opel (1873-1928) – imprenditore tedesco, cofondatore della casa automobilistica Opel.
Rikky von Opel (1947) – ex pilota di Formula 1 liechtensteinese
Wilhelm von Opel (1871-1948) – imprenditore tedesco
Gunter Sachs (von Opel) (1932-2011) fotografo, imprenditore e astrologo tedesco naturalizzato svizzero

Altro 
Opel – compilation di brani di Syd Barrett
Opel – famiglia tedesca
Opel – casa automobilistica tedesca